Мерзленко Альберт Васильович — український радянський і компартійний діяч, голова Ворошиловградського облвиконкому, депутат Верховної Ради УРСР 10-11-го скликань.
 Мерзленко Віктор Іванович — український бандурист.
Українські прізвища
Прізвища на -енко